Кула () — община в Болгарии. Входит в состав Видинской области. Население составляет 5838 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Големаново
 Извор-Махала
 Коста-Перчево
 Кула
 Полетковци
 Старопатица
 Тополовец
 Цар-Петрово
 Чичил

Общины Видинской области